Палеополис (, до 2001 года —  — «Древний город») — приморская деревня в Греции. Расположена на высоте 126 м над уровнем моря, на западном побережье острова Андрос в архипелаге Киклады, в Эгейском море, в 16 км к юго-востоку от Гавриона, к юго-востоку от деревни  и в 16 км к западу от административного центра острова, города Андрос . Административно относится к общине Андрос в периферийной единице Андрос в периферии Южные Эгейские острова. Население 128 человек по переписи 2011 года.

Связана с деревней Гаврион и городом Андрос единственной дорогой на острове.

История 
Близ деревни находятся руины древнего города . Найдена статуя Гермеса Хтония, копия работы школы Праксителя типа Гермеса с младенцем Дионисом, датируемая римским периодом (10-е годы). Находка выставлена в .

В 1981 году при поддержке Фонда Василиса и Элизы Гуландрис в Палеополисе построено здание  (). Коллекция музея включает скульптуры, рельефы и надписи от классической до римской эпохи, найденные в Палеополисе. Среди них — статуя льва в натуральную величину, найденная в гробнице некрополя древнего Андроса и датируемая примерно 320 годом до н. э., статуя Артемиды эллинистического периода, датируемая III веком до н. э.

Сообщество Палеополис 
Сообщество Палеополис () создано в 1923 году (). В сообщество входит три населённых пункта. Население 159 человек по переписи 2011 года. Площадь 9,297 квадратных километров.

Население

Примечания 

Андрос
Населённые пункты Греции